Antelope Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Mountain (Arizona)
 Antelope Mountain (Custer County, Colorado)
 Antelope Mountain (Mineral County, Colorado)
 Antelope Mountain (Idaho)
 Antelope Mountain (Lassen County, Kalifornien)
 Antelope Mountain (Mono County, Kalifornien)
 Antelope Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)
 Antelope Mountain (Tulare County, Kalifornien)
 Antelope Mountain (Montana)
 Antelope Mountain (Nevada)
 Antelope Mountain (Oregon)
 Antelope Mountain (Texas)
 Antelope Mountain (Millard County, Utah)
 Antelope Mountain (Wyoming)